Curling-Weltmeisterschaft 2004 steht für:

 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2004
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2004